Zhang Lu peut désigner :
 Zhang Lu (mort vers 216), un seigneur de la guerre chinois ;
 Zhang Lu (1461-1538), un peintre chinois ;
 Zhang Lu (né en 1962), un écrivain et réalisateur chinois ;
 Zhang Lu, astronaute chinois.